Safi Airways () — упразднённая частная афганская авиакомпания со штаб-квартирой в Кабуле, выполнявшая регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки.

Общие сведения 
Авиакомпания была основана в 2006 году афганским бизнесменом Рахимом Сафи и изначально была ориентирована на предоставление услуг самого высокого уровня как на внутренних, так и на международных авиалиниях. Представительство Safi Airways находилось в бизнес-центре города Дубай (Объединённые Арабские Эмираты).

Safi Airways эксплуатировала самолёты концерна Airbus — A320-212, A340-311 и концерна Boeing — Boeing 767-200ER. Директорат авиакомпании состоял из опытных специалистов и управленцев в области коммерческих авиационных перевозок из Германии и Бельгии, а пилоты набираюлись на сезонные контракты из стран Европейского союза и Соединённых Штатов Америки.

5 сентября 2016 года афганские власти распорядились остановить операционную деятельность Safi Airways по причине невыплаченной задолженности авиакомпании.

Маршрутная сеть 
В январе 2011 года авиакомпания Safi Airways выполняла регулярные рейсы по следующим пунктам назначения:

Партнёрские соглашения 
Safi Airways имела код-шеринговые соглашения со следующими авиакомпаниями:

 Emirates
 Qatar Airways
 United Airlines
 Delta Air Lines
 Lufthansa
 Air China

Флот 

В октябре 2016 года воздушный флот авиакомпании Safi Airways составляли следующие самолёты:

6 июля 2009 года авиакомпания объявила о планируемой замене самолётов Boeing 737-300 на лайнеры Airbus A319 или Boeing 737-700, а также о приобретении Airbus A330 для работы на средне- и дальнемагистральных маршрутах.

5 ноября 2009 года флот Safi Airways пополнился дальнемагистральным самолётом Airbus A340-311.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Safi Airways
 Флот авиакомпании Safi Airways

Авиакомпании Афганистана